

Geografia

Austria 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Schandorf

Węgry 
 Csém – gmina

Zobacz też 
 CSEM